Guntur kan syfta på följande platser:

Indien 

 Guntur, ort, Andhra Pradesh, Guntūr, 
 Guntūr (distrikt i Indien), Andhra Pradesh,

Indonesien 

 Kecamatan Guntur, distrikt, Jawa Tengah, 
 Desa Guntur (administrativ by i Indonesien, lat -6,98, long 110,62), Jawa Tengah, 
 Kelurahan Guntur, administrativ by, Jakarta, 

Robotskapade Indienförgreningar
Robotskapade Indonesienförgreningar